Alphand ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hervé Alphand (1879–1942), französischer Diplomat
 Estelle Alphand (* 1995), französische Skirennläuferin
 Hervé Alphand (1907–1994), französischer Diplomat
 Jean-Charles Alphand (1817–1891), französischer Ingénieur
 Luc Alphand (* 1965), französischer Skirennläufer und Motorsportler